By the Way, een studioalbum van de Red Hot Chili Peppers
By the Way, de single van het album